La Maison des damnés, roman de Richard Matheson paru en 1971
 La Maison des damnés, film de John Hough sorti en 1973, adapté du roman homonyme